Могилевер:

 Шмуэль (Самуил) Могилевер — раввин, один из основателей религиозного сионизма (1824—1898).
 Хаим Зеэв (Владимир) Могилевер — правозащитник, учитель иврита, один из основателей Ленинградской подпольной сионистской организации (1940—2005).
 Юлия Могилевер — израильская русскоязычная поэтесса (род. 1948).